

Toponymie 
 « Le Tunnel », dénomination familière du tunnel des Jacobins, ouvrage architectural de voirie de Le Mans, en France

Littérature 
 Le Tunnel, roman de l'écrivain allemand Bernhard Kellermann (1913)
 Le Tunnel, roman de l'écrivain argentin Ernesto Sábato (1948)
 Le Tunnel (Der Tunnel), nouvelle de l'écrivain suisse germanophone Friedrich Dürrenmatt (1952)
 Le Tunnel, roman de l'écrivain américain William Gass (1995)
 Le Tunnel, manga de Junji Itō (1998)
 Le Tunnel, livre d'André Lacaze

Cinéma 
 Le Tunnel, film franco-allemand de Curtis Bernhardt (1933)
 Le Tunnel, film allemand de Roland Suso Richter (2001)

Voir aussi 
 Le Dernier Tunnel, film canadien (2004)
 The Tunnel, film australien (2011)